Karib'il (altsüdarabisch krbʾl Karibʾil „Gott hat ausgeführt“) ist der Name folgender altsüdarabischer Herrscher:

Karib'il I.
Karib'il II.
Karib'il III.
Karib'il IV.
Karib'il V.
Mit Beinamen:
Karib’il Watar I.
Karib'il Watar II.